Виктор Анатольевич Дриц () — советский и российский учёный-геолог, минералог и кристаллограф, доктор геолого-минералогических наук, профессор (1986), заместитель директора Геологического института АН СССР / РАН (1988—1992). Специалист в структурной минералогии и химии.

Биография 
Родился 25 ноября 1932 года в посёлке Черновские Копи, Читинской области.

В 1955 году с отличием окончил Иркутский государственный университет, физический факультет. Остался там работать до 1961 года.

В 1961 году защитил кандидатскую дисскртацию в Институте кристаллографии АН СССР по теме: «Рентгеноструктурное изучение глинистых минералов».

С 1962 года работает в ГИН АН СССР.

В 1970—2005 годах — заведующий лабораторией физических методов исследования породообразующих минералов.

С 2005 года — главный научный сотрудник отдела литологии, лаборатории физических методов изучения породообразующих минералов ГИН РАН.

Научные интересы — реальная пространственная структура породообразующих минералов и методы её исследования, глинистые минералы.

Награды, премии и звания 
 1992 — Doctor Honoris Causa of the Orléans University (Франция)
 1995 — Honorary Member of the Mineralogical Society of Great Britain and Ireland (Великобритания и Ирландия)
 1996 — Distinguished Member of Clay Minerals Society (CMS) (США)
 1997 — Золотая медаль Международной Ассоциации по изучению глинистых минералов (AIPEA)
 2020 — Почётный член Польского минералогического общества.

Примечания

Ссылки 
 ГИН РАН
 Плакат к 90-летию со дня рождения на сайте ГИН РАН.
 Статьи на mathnet.ru
 Библиография 

Геологи СССР
Геологи России